Le Grand Prix automobile de Monaco, une épreuve de Formule 1.
 Le Grand Prix de Monaco, une course cycliste.